Менщиковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Менщиковское сельское поселение — входит в Кетовский район
 Менщиковское сельское поселение — входит в Лебяжьевский район
 Менщиковское сельское поселение — входит в Половинский район